Cabat peut faire référence à :

Patronyme 

 Augustin Cabat (1848-1927), magistrat et homme de lettres français ;
  (1914-1994), artiste américain ;
 Léon Cabat (1921-2005), producteur de musique et homme d'affaires français ;
 Louis-Nicolas Cabat (1812-1893), peintre paysagiste et graveur français ;
  (1914-2015), céramiste américaine, épouse d'Erni.

Autres 

 le , lac canadien ;
 la CABAT (Cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre), organisme français de réinsertion des militaires.

Voir aussi 

 
 

Patronyme français